

События 

	
 1083—1085 — второе восстание в Майене против короля Англии Вильгельма Завоевателя.
 В Германию, в Кведлинбургское аббатство, под начало аббатисы Адельгейды, сестры Генриха IV, приехала сестра Владимира Мономаха Евпраксия Всеволодовна (1069—1109), невеста Генриха, маркграфа Северной марки Германской империи.
 Конфликт папы с императором.
 Около 1083 — брак познанского князя Мешко, сына Болеслава Смелого, с Евдокией/Евпраксией Изяславной, сестрой Ярополка, князя Волынского (по другим данным — с Екатериной Всеволодовной, дочерью Всеволода Ярославича, великого князя Киевского).
 Весна — норманны захватили Эпир и осадили Лариссу. Осень — Алексей I Комнин подошёл на выручку. В битве ромеи разбили Боэмунда. Норманны сняли осаду, Алексей вернулся в Константинополь. Ромеи подступили к Кастории, взятой норманнами, и осадили её. Многие графы норманнов перешли на службу к Алексею, остальные отступили. Боэмунд отплыл в Италию.
 Олег Святославич занял Тмутаракань, изгнав из города князей Володаря Ростиславича и Давыда Игоревича.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1083 году
 Вячеслав Владимирович
 1 декабря — Анна Комнина, старшая дочь императора Византии Алексея I Комнина, одна из первых женщин-историков.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1083 году
 Матильда Фландрская, жена герцога Нормандии и короля Англии Вильгельма Завоевателя.

См. также

Примечания